Ву́лиця Ле́ніна — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР та інших країн Європи і Азії.



Поточні назви 
 Вулиця Леніна — вулиця в Алчевську.
 Вулиця Леніна — вулиця в Євпаторії.
 Вулиця Леніна — вулиця в Луганську.
 Вулиця Леніна — вулиця в Макіївці.
 Вулиця Леніна — вулиця в Первомайську Луганської області.
 Вулиця Леніна — вулиця в Севастополі.
 Вулиця Леніна — вулиця в Судаку.
 Вулиця Леніна — вулиця в Чистяковому.
 Вулиця Леніна — вулиця в Шахтарську.

Колишні назви

Вінницька область 
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в Бершаді.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Козацький Щлях в Вороновиці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Грушевського в Гайсині.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Гнівані.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Дашеві.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної у Жмеринці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Іллінцях.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Незалежності в Калинівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Кирнасівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Героїв Майдану в Козятині.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Крижополі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Незалежності в Ладижині.
 Вулиця Леніна — колишня вулиця в Липовці, розділена на вулиці Василя Липківського та Героїв Майдану.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Немирові.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Героїв Майдану в Оратові.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Піщанці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Ігоря Гаврилюка в Томашполі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Тростянці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Миколи Леонтовича в Тульчині.
 Вулиця Леніна — колишня вулиця в Хмільнику, розділена на вулицю Небесної Сотні та проспект Свободи.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Свободи в Ямполі.

Дніпропетровська область 
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Апостоловому.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Паркової в Божедарівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної у Васильківці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної у Верхівцевому.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Берегової у Верхньодніпровську.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної у Вільногірську.
 В Дніпрі:
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Воскресенської в Центральному районі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Генерала Волівача в Новокодацькому районі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Незалежності в Залізничному.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Святкової в Зеленодольську.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Житньої в Карнаухівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Свято-Миколаївської у Кривому Розі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Курилівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Осінньої в Магдалинівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Гірників в Марганці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Павлівської в Межової.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Кулебівської в Новомосковську.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Солідарності в Обухівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Павлограді.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Миру в Перещепиному.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Шахтарської Слави в Першотравенську.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Петропавлівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Щасливої в Підгородному.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Покровському.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Грушевського в П'ятихатках.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Синельниковому.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Затишної в Софіївці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Вознесенської в Тернівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Лесі Українки в Томаківці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Затишної в Царичанці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Ярмаркової в Червоногригорівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Широкому.

Донецька область  
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Авдіївці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Свободи в Бахмуті.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Билбасівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Гірничої в Білозерському.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Дружби у Водянському.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної у Волновасі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Шахтарської Слави в Гірнику.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Алмазної в Добропіллі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Державної в Дробишевому.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної у Дружківці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Бульварної в Зарічному.
 Вулиця Леніна — колишня вулиця в Костянтинівці, нині частина проспекту Олекси Тихого.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Дружби в Краматорську.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Конотопської в Кросногорівка.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Урожайної в Кураховому.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Петропавлівської в Лиману.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Миру в Луганському.
 Вулиця Леніна — колишня назва проспекту Миру в Мангуші.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Миколаївської в Маріуполі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Сергія Прокоф'єва в Мар'їнці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Бридька в Мирнограді.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Свободи в Нікольському.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Паркової в Новогродівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Прокоф'єва в Покровську.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Торецької в Райгородку.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Шахтарської Слави в Родинському.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Шкільної в Святогірську.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Перемоги в Селидовому.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Сіверську.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Університетської у Слов'янську.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Паркової в Соледарі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Старому Криму.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Історичної в Торецьку.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Кам'янка в Часові Яру.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Шидловської в Черкаському.

Житомирська область  
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Київської в Андрушівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Баранівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Житомирської в Бердичеві.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Білій Криниці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Ємільчиному.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Київської в Житомирі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Лесі Українки в Кам'яному Броді.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Семінарської в Коростишеві.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Січових Стрільців в Малин.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Мирополі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Незалежності в Нової Борової.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Гетьмана Виговського в Овручі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Небесної Сотні в Романові.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Київської в Ружині.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Володимирської в Черняхові.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Героїв Майдану в Чуднові.

Закарпатська область  
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Винниченка в Королеві.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Головної в Сваляві.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Головної в Чопі.

Запорізька область 
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Більмаку.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної у Василівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної у Веселому.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної у Вільнянську.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Гуляйполі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної у Дніпрорудному.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Зеленої в Кам'янці-Дніпровської.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Головної в Костянтинівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Гетьманської в Мелітополі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Михайлівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Дружби в Нововасилівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Покровської в Приазовському.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Приморську.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Розівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Володимирської в Токмаку.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Чернігівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Якимівці.

Київ 
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Євгенія Харченка в Дарницькому районі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Радосинської в Деснянському районі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Сергія Колоса в Солом'янському районі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Богдана Хмельницького в Шевченківському районі.

Київська область 
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Київський Шлях в Баришівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Шевченків Шлях в Березані.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Бородянці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Петра Сагайдачного в Боярці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Благодатної у Броварах.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в Бучі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Великій Димерці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Свято-Покровської в Гостомелі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Південної в Кагарлику.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Калинівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Клавдієво-Тарасовому.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Анатолія Солов'яненка в Козині.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в Макарові.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборності в Миронівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної у Ржищеві.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Незалежності в Рокитному.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Сквирі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Незалежності в Ставищі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Софіївської в Таращі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Тетієві.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Лесі Українки в Узині.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Вишневої в Українці.

Кіровоградська область 
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Героїв України в Благовіщенському.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборності України в Долинської.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в Знам'янці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Перемоги в Компаніївці.
 Вулиця Леніна — колишня вулиця у Кропивницькому, розділена на вулиці Архітектора Паученка та Дворцову.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Містечкової в Малої Висці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Миру в Нової Празі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборності в Новомиргороді.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Новоукраїнці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Незалежності України в Олександрівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Інгулецької в Петровому.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Героїв Крут в Помічної.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Героїв України у Світловодську.

Луганська область 
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Історичної в Білокуракиному.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Лінійної в Катеринівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Підвільшанської у Кремінній.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Менделєєва в Лисичанську.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Миру в Міловому.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Нижньому.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Новоайдарі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Української в Новопскові.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Новотошківському.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Миру в Попасної.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Володимирської в Рубіжному.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Державної у Сватовому.
 Вулиця Леніна — колишня назва бульвару Дружби Народів в Сєвєродонецьку.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Станиці Луганської.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Слобожанської у Старобільську.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Зарічної в Троїцькому.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Каштанової в Щасті.

Миколаївська область  
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Арбузинці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Березанці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Миру в Березнегуватому.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Миру в Братському.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Мозолевського у Веселиновому.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Ольшанського у Вільшанському.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборності у Вознесенську.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Криничної в Єланці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Перемоги в Казанці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Дружби в Костянтинівці.
 В Миколаєві:
Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Матвіївської в Центральному районі.
Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Бориса Мозолевського в Заводському районі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Новій Одесі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Лоцманської в Очакові.
Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Шкільної в смт Підгорній в Первомайському районі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Снігурівці.

Одеська область 
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Трудової в Арцизі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Поштової в Балті.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Свято-Миколаївської в Березівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Михайлівської в Білгороді-Дністровському.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Отамана Головатого в Біляївці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Великодолинському.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Різдвяної у Вилковому.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Затишші.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Захарівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Іванівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Комерційної в Ізмаїлі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Миру в Кілії.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Кодимі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Лиманському.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Софіївської в Любашівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Рішельєвської в Одесі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Миколи Антипова в Окнах.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Олександрівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Шкільної в Подільську.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Рені.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Європейської в Роздільній.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Крістіана Вернера в Сараті.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Татарбунарах.
 Вулиця Леніна — колишня назва проспекту Миру в Чорноморську.

Полтавська область 
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Каштанової у Великої Багачці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Героїв Майдану в Гадячі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Глобиному.
 Вулиця Леніна — колишня назва проспекту Героїв Дніпра в Горішніх Плавнях.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Старокиївської в Градизьку.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Історичної в Гребінці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Незалежності в Диканьці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Воздвиженської в Зінькові.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Полтавський Шлях в Карлівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Миколаївської в Котельві.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної у Кременчуці.
 Вулиця Леніна — колишня вулиця в Лохвиці, розділена на вулиці Героїв України та Затишну.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в Лубнах.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Незалежності в Машівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Опішні.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Пирятині.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Небесної Сотні в Полтаві.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Покровської в Решетилівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Незалежності в Семенівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Незалежності в Скороходовому.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Небесної Сотні в Хоролі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Кирила Осьмака в Шишаках.

Рівненська область 
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Грушевського в Костополі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці 16 Липня в Рівному.

Сумська область  
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Білопіллі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної у Вороніжі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Заводської в Дружбі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Героїв України в Кролевці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Тараса Шевченка в Лебедині.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Перемоги в Охтирці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Князя Володимира в Путивлі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Ромнах.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Грушевського в Свесі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Луніна у Тростянці.
 Вулиця Леніна — колишня назва бульвару Садового в Шостці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Глухівський Шлях в Ямполі.

Тернопільська область 
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Тараса Шевченка в Кременці.
 Вулиця Леніна — колишня вулиця в Тернополі, частина вулиці перейменована на Руську, решта приєднана до проспекту Степана Бандери.

Харківська область 
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Андріївці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Медової в Бабаях.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Балаклії.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Благовіщенської в Валках.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Барвінковому.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Героїв України в Білому Колодязі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Богодухові.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Борової.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Паркової у Великому Бурлуку.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Паркової у Високому.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Миру у Вільчі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної у Вовчанську.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Світлої в Дергачах.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Донці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Зачепилівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Адміністративної в Змієві.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Ков'ягах.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Гетьмана Івана Мазепи в Коломаці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Освіти в Коротичі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Райдужної в Кочетку.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Бєльовської в Краснограді.
 Вулиця Леніна — колишня назва проспекту Конституції в Куп'янську.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Юхима Березовського в Лозовій.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Злагоди в Люботині.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Широкої в Малинівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Свободи в Мерефі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Григорія Донця в Нової Водолазі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Новопокровці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Первомайському.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Сумський Шлях в Пересічного.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Незалежності в Печенігах.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Свободи в Південного.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Слобідської в Пісочині.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Приколотному.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Культури в Рогані.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Сахновщині.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в Слобожанському Зміївського району.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Сумський Шлях в Солоницівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Слобожанської в Утківці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Шатилівської в Харкові.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Сонячної в Хорошевому.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Свободи в Чкаловському.

Херсонська область  
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в Антонівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Бериславі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Свободи у Великої Олександрівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Банкової у Високопіллі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Генічеську.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Санаторної в Голої Пристані.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Покровської в Горнстаївці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Херсонської в Каланчаці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборності в Каховці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Лазурному.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Історичної в Нової Каховці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Воронцова в Нововоронцовці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Аджи Бєляла в Новоолексіївці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Новотроїцькому.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Портової в Скадовську.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Херсоні.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Грецької в Херсоні.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Грушевського в Чаплинці.

Хмельницька область  
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Грицеві.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Летичеві.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Проскурівської в Хмельницькому.

Черкаська область  
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Захисиників України у Ватутіному.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Драбові.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Жашкові.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Героїв України в Кам'янці.
 Вулиця Леніна — колишня вулиця в Каневі, частина вулиці розділена на вулиці Героїв Небесної Сотні та Успенську, решта приєднана до Енергетиків.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в Корсуні-Шевченківському.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Гетьманський Шлях в Лисянці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Маньківці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Монастирищі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Незалежності в Смілі.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Європейської в Умані.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Христинівці.
 Вулиця Леніна — колишня вулиця в Черкасах, розділена на вулиці Небесної Сотні та Свято-Макаріївську.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Петра Дорошенка в Чигирині.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Соборної в Шполі.

Чернігівська область 
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Троїцької в Городні.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Добрянці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Центральної в Замглаї.
 Вулиця Леніна — колишня вулиця в Ічні, розділена на вулиці Воскресенську та Героїв Майдану.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Свято-Преображенської в Козельці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Троїцької в Лосинівці.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Сіверський Шлях в Мені.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Небесної Сотні в Ніжині.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Князя Ігоря в Новгороді-Сіверському.
 Вулиця Леніна — колишня назва вулиці Незалежності у Сновську.
 Вулиця Леніна — колишня назва проспекту Миру в Чернігові.

Вулиця Леніна (біл. Вуліца Леніна) — вулиця у Березі.
 Вулиця Леніна (біл. Вуліца Леніна) — вулиця у Бересті.
 Вулиця Леніна (біл. Вуліца Леніна) — вулиця у Бихові.
 Вулиця Леніна (біл. Вуліца Леніна) — вулиця у Вітебську.
 Вулиця Леніна (біл. Вуліца Леніна) — вулиця у Гомелі.
 Вулиця Леніна (біл. Вуліца Леніна) — вулиця у Гродні.
 Вулиця Леніна (біл. Вуліца Леніна) — вулиця у Мінську.
 Вулиця Леніна (біл. Вуліца Леніна) — вулиця у Полоцьку.

Вулиця Леніна (англ. Lenin Terrace) — вулиця у Стенлі.
 Вулиця Маркса і Леніна () — вулиця у Чопуеллі.

Вулиця Леніна (вірм. Լենինի Փողոց) — колишня назва вулиці Андраніка у Степанавані.

Вулиця Леніна () — вулиця в Іроаду.
 Вулиця Леніна () — вулиця у Колкаті.
 Вулиця Леніна () — вулиця у Пудучеррі.

Вулиця Леніна () — вулиця у Бібб'яно.
 Вулиця Леніна () — вулиця у Феррарі.



Сучасні вулиці 
 Вулиця Леніна (каз. Ленин Көшесі, Lenın Kóshesi) — вулиця у Караганді.
 Вулиця Леніна (каз. Ленин Көшесі, Lenın Kóshesi) — вулиця у Павлодарі.

Колишні вулиці 
 Вулиця Леніна (каз. Ленин Көшесі, Lenın Kóshesi) — колишня назва проспекту Азаттик у Атирау.
 Вулиця Леніна (каз. Ленин Көшесі, Lenın Kóshesi) — колишня назва вулиці Махсур Жусупа у Екібастузі.



Сучасні вулиці

Гагаузія 
 Вулиця Леніна (рум. Strada Lenin, гаг. Sokak Lenin) — вулиця у Баурчи.
 Вулиця Леніна (рум. Strada Lenin, гаг. Sokak Lenin) — вулиця у Бешалмі.
 Вулиця Леніна (рум. Strada Lenin, гаг. Sokak Lenin) — вулиця у Вулканештах.
 Вулиця Леніна (рум. Strada Lenin, гаг. Sokak Lenin) — вулиця у Етулії.
 Вулиця Леніна (рум. Strada Lenin, гаг. Sokak Lenin) — вулиця у Комраті.

Вулиця Леніна (рум. Strada Lenin, рос. Улица Ленина) — вулиця у Бендерах.
 Вулиця Леніна (рум. Strada Lenin, рос. Улица Ленина) — вулиця у Григоріополі.
 Вулиця Леніна (рум. Strada Lenin, рос. Улица Ленина) — вулиця у Дубоссарах.
 Вулиця Леніна (рум. Strada Lenin, рос. Улица Ленина) — вулиця у Кам'янці.
 Вулиця Леніна (рум. Strada Lenin, рос. Улица Ленина) — вулиця у Первомайську.
 Вулиця Леніна (рум. Strada Lenin, рос. Улица Ленина) — вулиця у Рибниці.
 Вулиця Леніна (рум. Strada Lenin, рос. Улица Ленина) — вулиця у Слободзеї.
 Вулиця Леніна (рум. Strada Lenin, рос. Улица Ленина) — вулиця у Тирасполі.

Колишні вулиці 
 Вулиця Леніна (рум. Strada Lenin) — колишня назва бульвару Штефана чел Маре у Кишиневі.



Сучасні вулиці 
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Алатирі.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Алхастах.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Балашисі.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Бєлово.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Благовєщенську.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Волгодонську.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Вологді.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Воронежі.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Елісті.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Єманжелинську.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Єфремові.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Желєзногорську.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Златоусті.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Іжевську.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Іркутську.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця в Істрі.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Кірові.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Коломні.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Корольові.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Красноярську.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Кунгурі.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Курську.
 У Липецьку:
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у районі Жовті Піски.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у районі Ссьолки.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у центральному районі міста.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Мєдвежьєгорську.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Міасі.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Можзі.
 У Москві:
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у районі Внуково.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у районі Крюково (Зеленоград).
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Муравленко.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Новокузнецьку.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Новосибірську.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Омську.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Орєхово-Зуєво.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця в Орлі.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Пензі.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Пермі.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Реутові.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Рильську.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Ржеві.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Рязані.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Салаваті.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця в Самарі.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Санкт-Петербурзі.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Сеймчані.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Сєрові.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Смоленську.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Совєтській Гавані.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця в Сочі.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Ставрополі.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Старому Осколі.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця у Тюмені.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця в Улан-Уде.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця в Ухті.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця в Уфі.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця в Хабаровську.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця в Читі.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця в Челябінську.
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — вулиця в Яранську.

Колишні вулиці 
 Вулиця Леніна (рос. Улица Ленина) — колишня назва південної частини вулиці Свободи у Челябінську.

Вулиця Леніна () — вулиця у Персані.
 Вулиця Леніна () — вулиця у Порт-ле-Валанс.

Вулиця Леніна () — колишня назва вулиці Кауниців у Брно.
 Вулиця Леніна () — колишня назва вулиці Надражні у Крнові.
 Вулиця Леніна () — колишня назва вулиці Е. Бенеше у Пісеці.
 Вулиця Леніна () — колишня назва вулиці Палацького у Пльзені.
 Вулиця Леніна () — колишня назва Європейського класу у Празі.
 Вулиця Леніна () — колишня назва вулиці Кліської в Усті-над-Лабем.

Див. також 
 Площа Леніна
 Проспект Леніна
 Набережна Леніна — колишня навза Січеславської набережної в Дніпрі.

Вулиці, названі на честь людей